De Coppa Italia 2013–2014 was de 66ste editie van de Coppa Italia, het Italiaanse voetbalbekertoernooi. Het toernooi begon op 4 augustus 2013 en telde wederom acht ronden volgens een knock-outsysteem. De vorige bekerwinnaar Lazio bleef dit keer in de kwartfinale steken. De finale op 3 mei 2014 met de finale in Rome ging gepaard met enkele incidenten binnen en buiten stadion waarbij mensen gewond raakten. SSC Napoli won de wedstrijd met 3–1 van ACF Fiorentina.

Kalender

Kwalificatierondes

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

Eindtoernooi

laatste 16

Kwartfinale

Halve finale 

|}

Finale

Zie ook
 Serie A 2013/14
 Serie B 2013/14

Bekervoetbal 2013/14
2014